Хайдараба́д:

 Хайдарабад (Индия) — город в Индии.
 Хайдарабад (округ, Индия) — округ в Индии.
 Хайдарабад (княжество) — княжество в Индии в 1724—1950 годах.
 Хайдарабад (город, Пакистан) — город в Пакистане.
 Хейдарабад (Фарс) — город в Иране.
 Хайдарабад (штат) — штат в Индии в 1950-х годах.
 Хайдарабад (округ) — округ в Пакистане.